In 2005 werd het 59ste Campeonato Paulista Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 21 januari tot 26 juni. Juventus werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

(1): Botafogo kreeg zes strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Groep 2

(2): Matonense kreeg twaalf strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase

Groep 3

Groep 4

Finale
Beide clubs promoveren.

Kampioen

Zie ook
Campeonato Paulista 2005

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A2